Serviço (economia) — o equivalente não material de um bem
 Serviço (tênis) — terminologia desportiva
 Serviço social — uma profissão do curso superior
 Serviço (igreja) — uma cerimônia cristã

Desambiguações de esportes
Desambiguações de música